

Панькі — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Панькі — село в гміні Хорощ Білостоцького повіту Підляського воєводства